Rosara ima više značenja:
 Rosara, Ascoli Piceno
 Rosara, Padova
 Rosara, Pavia